Овар — власна назва.

Топоніми

Овар (Португалія) — муніципалітет.
 Овар (парафія)
 Сан-Жуан-де-Овар — парафія.

Овар — угорська назва словацького села Оловари

Овар (Франція)